Вага — (этимол.) ж. тяжесть, тягота, вес, сила (отвага, важность). В древнерусском вага ― тяжесть, вес. По Далю, важить ― весить, содержать в себе вес.
 Вага — длинный шест, рычаг для поднятия тяжестей.
 Вага — коромысло весов для взвешивания тяжелых, большого размера, предметов, а также собственно большегрузные весы.
 Вага — поперечный брусок, употребляемый при запряжке двух или нескольких животных для распределения между ними силы тяги.
 Вага — в артиллерии: брус или железный угольник, прикрепляемый к передней части орудийных передков. Или стальной шест-рычаг для перевода орудия из походного положения в боевое и обратно силами расчёта (мн.число - ваги).
 Вага — в театре кукол: приспособление для управления куклой-марионеткой.

 Вага — лань, самка северного оленя.

Топоним 
 Россия
 Вага — река в Архангельской области, приток Северной Двины.
 Вага — река в Брянской области, приток Цаты.
 Вага — бывшее название города Шенкурска.
 Вага — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 Вага — пристанционный посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Вага — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Вага — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Украина
 Вага — село в Подгаецком районе Тернопольской области.
 Япония
 Вага — река на японском острове Хонсю, приток реки Китаками.

Фамилия 
 Вага (герб) — литвинский дворянский герб.
 Вага, Антон Станислав (1799—1890) — польский энтомолог.
 Вага, Аугуст Янович (1893—1960) — эстонский и советский фитоценолог и геоботаник.
 Вага, Вольдемар Янович (1899—1999) — эстонский историк искусства и архитектуры, педагог, доктор искусствоведения.
 Вага, Ромуальд (1936—2008) — польский военный, адмирал, командующий Военно-морскими силами Польши в 1989—1996.
 Вага, Теодор (1739—1801) — польский писатель, священник-пиарист, историк, педагог, автор учебников.
 Вага, Яков (1800—1872) — польский ботаник, брат Антона Ваги.

См. также 
 Вагин
 Ваг — самая длинная река Словакии

 Важница
 Важня

Примечания